Тарасино — название населённых пунктов в России:

 Тарасино — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Тарасино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Тарасино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.